Myrin kan syfta på följande:
 Glasbruket – isländsk deckare (originaltitel: Mýrin)
 Mýrin (dal i Färöarna), Streymoyar sýsla
 Claes Gustaf Myrin (1803-1835, inte Clas Adolf), svensk botaniker